Ordet Bibel bruges i flere forskellige sammenhænge:

 Bibelen – kristendommens kanoniske skrifter.
 Tanakh – den hebraiske bibel, jødedommens kanoniske skrifter.

 Biblen - et standupshow 2006 på Comedy Zoo.
 Biblen – et teaterstykke fra 2008 på Nørrebro Teater.